Partido de los Socialistas de Aragón, federación del Partido Socialista Obrero Español en Aragón
Partido de los Socialistas de Cataluña, partido político español de ámbito catalán
Partido de los Socialistas de Galicia-PSOE, federación del Partido socialista obrero español en Galicia
Partido de los Socialistas de la República de Moldavia, partido político moldavo
Partido de los Socialistas y Demócratas, partido político de San Marino
Partido Democrático de los Socialistas de Montenegro, partido político montenegrino